Перепи́ска

  — общение посредством писем.
 Дружеская переписка
 Дипломатическая переписка
 Дупликатная переписка — повторная, отправлявшаяся на случай утраты первой.
 
 Переписка в военное время
 «Переписка» (изд. 1856) — рассказ Ивана Тургенева.

Исторические
 Амарнская переписка — правительства Древнего Египта на глиняных табличках.
 Еврейско-хазарская переписка — собирательное название трёх произведений (сер. X века).
 Переписка Ивана Грозного и Елизаветы I (1562—1584)
 Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского (1564—1579)

См. также 
 «Переписка Моды» — сатирический журнал (Москва, 1791).
 Корреспонденция (значения) | Письмоводство
 Шахматы по переписке
 Десять лет без права переписки (сталинские репрессии)
 Переписи населения, скота и пр.

Примечания